Kolaka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kyrtóni, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis,

Indonesien 

 Kabupaten Kolaka, kabupaten, Sulawesi Tenggara, 
 Kecamatan Kolaka, distrikt, Sulawesi Tenggara, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar